WaPo ist eine Abkürzung für 
 Wasserschutzpolizei
 Washington Post